Уилям Джеймс Ремар () (роден на 31 декември 1953 г.) е американски актьор. Участва в множество филми и сериали, а една от най-известните му роли е тази на Хари Морган в сериала „Декстър“.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори
Носители на награда „Сатурн“